Le mot trogne peut désigner :
 en peinture, une trogne ( en néerlandais) : un portrait de genre, presque caricatural, notamment mis en valeur par les peintres hollandais du  comme Rembrandt ou Frans Hals ;
 en agriculture et plus particulièrement en sylviculture, une trogne, appelée aussi têtard : un arbre que l'on étête et ébranche à intervalles réguliers pour y récolter notamment du bois de chauffage ou du fourrage.